Piotr Bednarczyk (1914–2001) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy tarnowski
 Piotr Bednarczyk (ur. 1964) – polski oficer, pułkownik dyplomowany Sił Zbrojnych RP
 Piotr Bednarczyk (ur. 1985) – polski ilustrator, storybordzista i autor komiksowy